

Patronyme 

 Jean Martinet (?-1672), militaire français.
 Jean Martinet de Fonblanche (1645-1701), chirurgien canadien ;
 Jean-Jacques Martinet (1680-1760), ingénieur français ;
 François-Nicolas Martinet (1731-1800), ingénieur et graveur français ;
 Aaron Martinet (1762-1841), marchand d’estampes à Paris ;
 Antoine Martinet (1776-1839), ecclésiastique savoisien ;
 Pierre-François Martinet (1783-1866), personnalité politique française ;
 Jean-Laurent Martinet (1800-1858), avocat et homme politique valdôtain ;
 Achille-Louis Martinet (1806-1877), graveur français ;
 Henry Martinet (1867-1936), architecte français ;
 Lucien Martinet (1878-), rameur français ;
 Marcel Martinet (1887-1944), écrivain et militant révolutionnaire français ;
 Eugénie Martinet (1896-1983), poétesse valdôtaine ;
 André Martinet (1908-1999), linguiste français ;
 Henri Martinet (1909-1985), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Monette Martinet (1915-2011), philosophe des sciences française ;
 Gilles Martinet (1916-2006), homme politique, journaliste et intellectuel français ;
Jean Martinet (1937-1990|1), mathématicien français
Jacques Martinet (1939-), mathématicien français ;
 Jean-Pierre Martinet (1944-1993), écrivain français ;
 Pierre Martinet (1947-), homme d'affaires français ;
 Jean-Paul Martinet (v. 1953-), handballeur français ;
 Charles Martinet (1955-), acteur américain ;
 Isabelle Martinet (1960), journaliste et animatrice de télévision française ;
 Pierre Martinet (1964-), sous-officier et agent de la DGSE français ;
 William Martinet (1988-), personnalité politique française.

Toponyme 

 Martinet, commune française de Vendée ;
 Le Martinet, commune française du Gard ;
 Martinet, ancien charbonnage belge à Roux ;
 Martinet de la Ramonde, moulin à eau français en Aveyron ;
 Pointe des Martinets, sommet suisse des Alpes vaudoises ;
 Glacier des Martinets, glacier suisse des Alpes vaudoises ;
 Col des Martinets, col de montagne suisse des Alpes vaudoises ;
 Martinet, chef-lieu de la commune valdôtaine de Roisan.

Autres 
 Martinet, oiseau de la famille des Apodidae ;
 Martinet, ensemble de marteaux actionnés par l’énergie hydraulique ;
 Martinet, instrument de châtiment corporel ;
 Martinet, avion de transport léger français ;
 Martinet, avion monomoteur britannique.